Le Roi des papas est le premier album du Roi des papas sorti en 1991.

Liste des morceaux 
 Bad Bili
 Les moustiques
 L'escargot malheureux
 L'ours qui pète et qui rote
 Cétenkiki
 La patouille
 Au clair de la lune
 Le conte mélangé
 La ferme
 Moi je aime
 La baleine à fleurs
 La chasse au boa
 Balalaïo
 Dans ton lit
 Les fantômes
 Le roi des papas (Il chante pour toi...)

Liens externes  
 

Premier album musical sorti en 1992